Кампани́ни () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Кампанини, Барбара (1721—1799) — выдающаяся итальянская танцовщица
  (1845—1896) — итальянский оперный тенор
  (1906—1984) — итальянский актёр и певец
 Кампанини, Клеофонте (1860—1919) — итальянский дирижёр, брат Итало Кампанини